Henri XII peut faire référence à :
 Henri XII de Bavière ( 1130-1195), duc de Bavière
  (1716-1784), comte de Reuss-Schleiz.

Voir aussi